Hanza kan syfta på:

 Hanza (företag) – ett svenskt aktiebolag, verksamt inom outsourcad elektronikproduktion
 Nunatak Hanza – en nunatak i Antarktis
 Hanza Inlet – en vik i Antarktis